Karolinów – przysiółek wsi Bilska Wola w Polsce, położony w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Sulejów.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa piotrkowskiego.

Przypisy 

Bliska Wola